Józefów (gromada w powiecie biłgorajskim)
 Józefów (gromada w powiecie lubelskim)
 Józefów (gromada w powiecie wołomińskim)

także:
 Gromada Józefów nad Wisłą (powiat puławski/opolsko-lubelski)
 Dzielnica Józefów (powiat miejsko-uzdrowiskowy Otwock )